|-
| (6401) Рентген (Roentgen) ||  || 15 апреля 1991 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер, Дэвид Леви
|-
| (6402) Гольштейн (Holstein) ||  || 9 апреля 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6403) Стеверин (Steverin) || 1991 NU || 8 июля 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6404) Ванавара (Vanavara) ||  || 6 августа 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6405) Комияма (Komiyama) || 1992 HJ || 30 апреля 1992 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (6406) Mikejura || 1992 MJ || 28 июня 1992 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 2 августа 1992 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6408) Саидзё (Saijo) ||  || 28 октября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6409) 1992 VC || 1992 VC || 2 ноября 1992 || Уэнохара || Н. Кавасато
|-
| (6410) Фудзивара (Fujiwara) ||  || 29 ноября 1992 || Такане || С. Отомо
|-
| (6411) Тамага (Tamaga) || 1993 TA || 8 октября 1993 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6412) Каифу (Kaifu) ||  || 15 октября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6413) Иуэ (Iye) ||  || 15 октября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6414) Мидзунума (Mizunuma) || 1993 UX || 24 октября 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 11 ноября 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6416) Нюкасаяма (Nyukasayama) ||  || 14 ноября 1993 || Нюкаса || М. Хирасава, С. Судзуки
|-
| (6417) Либерати (Liberati) || 1993 XA || 4 декабря 1993 || Стронконе || А. Ваньоцци
|-
| (6418) Ханамигахара (Hanamigahara) || 1993 XJ || 8 декабря 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6419) Сусоно || 1993 XX || 7 декабря 1993 || Сусоно || М. Акияма, Т. Фурута
|-
| (6420) Рихэидзяя (Riheijyaya) ||  || 14 декабря 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 6 декабря 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6422) Акаги (Akagi) ||  || 7 февраля 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6423) Харунасан (Harunasan) ||  || 13 февраля 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6424) Андо (Ando) ||  || 14 марта 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 28 ноября 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6426) Ванысек (Vanysek) || 1995 ED || 2 марта 1995 || Клеть || М. Тихи
|-
| (6427) 1995 FY || 1995 FY || 28 марта 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6428) Барлах (Barlach) || 3513 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс 
|-
| (6429) Бранкузи (Brancusi) || 4050 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6430) 1964 UP || 1964 UP || 30 октября 1964 || Нанкин || -
|-
| (6431) 1967 UT || 1967 UT || 30 октября 1967 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
| (6432) Темирканов (Temirkanov) ||  || 3 октября 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6433) Эния (Enya) || 1978 WC || 18 ноября 1978 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6434) Джуитт (Jewitt) || 1981 OH || 26 июля 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6435) Дэйвросс (Daveross) || 1984 DA || 24 февраля 1984 || Паломар || Элеанор Хелин, Скотт Данбэр
|-
| (6436) Коко (Coco) ||  || 13 мая 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (6437) Строганов (Stroganov) ||  || 28 августа 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6438) Суарес (Suarez) ||  || 18 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6439) Тироль (Tirol) || 1988 CV || 13 февраля 1988 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6440) Рэнсом (Ransome) ||  || 8 сентября 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6441) Миленаесенская (Milenajesenska) ||  || 9 сентября 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6442) Зальцбург (Salzburg) ||  || 8 сентября 1988 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 14 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (6444) 1989 WW || 1989 WW || 20 ноября 1989 || Тоёта || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (6445) Беллмор (Bellmore) ||  || 23 марта 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6446) Ломберг (Lomberg) || 1990 QL || 18 августа 1990 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (6447) Террикоул (Terrycole) ||  || 14 октября 1990 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (6448) 1991 CW || 1991 CW || 8 февраля 1991 || Тоёта || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (6449) Кудара (Kudara) ||  || 7 февраля 1991 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (6450) Масахикохаяши (Masahikohayashi) ||  || 9 апреля 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6451) Каринтия (Karnten) ||  || 9 апреля 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6452) Джонэвлер (Johneuller) || 1991 HA || 17 апреля 1991 || Foggy Bottom || Томас Бэлонек
|-
| (6453) 1991 NY || 1991 NY || 13 июля 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 29 октября 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6455) 1992 HE || 1992 HE || 25 апреля 1992 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6456) Голомбек (Golombek) || 1992 OM || 27 июля 1992 || Паломар || Элеанор Хелин,Кеннет Лоуренс
|-
| (6457) Кремсмюнстер (Kremsmunster) || 1992 RT || 2 сентября 1992 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
| (6458) Ноуда (Nouda) ||  || 2 октября 1992 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (6459) Хидэсан (Hidesan) ||  || 28 октября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6460) Бассано (Bassano) ||  || 16 октября 1992 || Bassano Bresciano || U. Quadri, L. Strabla
|-
| (6461) Адам (Adam) ||  || 4 ноября 1993 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6462) Мёуги (Myougi) ||  || 9 января 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6463) Исода (Isoda) ||  || 13 января 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6464) Кабураки (Kaburaki) || 1994 CK || 1 февраля 1994 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (6465) Звездочёт (Zvezdotchet) || 1995 EP || 3 марта 1995 || Зеленчукская станция || T. V. Kryachko
|-
| (6466) Drewesquivel ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (6467) Прилепина (Prilepina) ||  || 14 октября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6468) Вельценбах (Welzenbach) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6469) Армстронг (Armstrong) || 1982 PC || 14 августа 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6470) Алдрин (Aldrin) ||  || 14 сентября 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6471) Коллинз (Collins) ||  || 4 марта 1983 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6472) Росема (Rosema) || 1985 TL || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6473) Уинклер (Winkler) || 1986 GM || 9 апреля 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6474) Чот (Choate) ||  || 21 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6475) Рефугиум (Refugium) ||  || 29 сентября 1987 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
| (6476) 1987 VT || 1987 VT || 15 ноября 1987 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|  ||  || 14 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6478) Голт (Gault) ||  || 12 мая 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (6479) Леоконнолли (Leoconnolly) || 1988 LC || 15 июня 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6480) Скарлатти (Scarlatti) ||  || 12 августа 1988 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (6481) Тенцинг (Tenzing) ||  || 9 сентября 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6482) Штирия (Steiermark) ||  || 10 января 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6483) Николайвасильев (Nikolajvasilʹev) ||  || 2 марта 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6484) Бартгиббс (Barthibbs) ||  || 23 марта 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6485) Вэндиэстер (Wendeesther) ||  || 25 октября 1990 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер, Дэвид Леви
|-
| (6486) Анитахилл (Anitahill) || 1991 FO || 17 марта 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6487) Тониспир (Tonyspear) ||  || 8 апреля 1991 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (6488) Дребах (Drebach) ||  || 10 апреля 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6489) Голевка (Golevka) || 1991 JX || 10 мая 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 12 июля 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6491) 1991 OA || 1991 OA || 16 июля 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 18 июля 1991 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6493) Кэтибеннетт (Cathybennett) || 1992 CA || 2 февраля 1992 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6494) 1992 NM || 1992 NM || 8 июля 1992 || Такане || С. Отомо
|-
|  ||  || 19 октября 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6496) Кадзуко (Kazuko) ||  || 19 октября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6497) Ямасаки (Yamasaki) ||  || 27 октября 1992 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (6498) Ко (Ko) ||  || 16 октября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6499) Митико (Michiko) ||  || 27 октября 1992 || Нюкаса || М. Хирасава, С. Судзуки
|-
| (6500) Кодаира (Kodaira) || 1993 ET || 15 марта 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|}